MID může mít více významů:

 Maritime Identification Digits – Trojčíslí užívané při námořní radiokomunikaci pro identifikaci země, ve které je plavidlo registrováno.
 .mid – Přípona souborů s hudbou uložených podle standardu MIDI (přesněji SMF).
 Mobile Internet Device – Mobilní internetové zařízení, něco mezi PDA a UMPC, které využívá především systémy založené na Linuxu
 MID («stringexpr»; «start»; «length») – funkce programovacího jazyka. Ze zadaného řetězce vrací znaky od startovního v zadané délce např. MID("Wikipedie",5,3)="ped"